Мэйс Эдвард Кристофер «Крис» Уэббер III (; род. 1 марта 1973 года, Детройт, штат Мичиган, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. 5 раз участвовал в матче всех звёзд НБА, включался в первую сборную всех звёзд НБА, а также стал новичком года в 1994 году. На драфте НБА 1993 года был выбран под первым номером клубом «Орландо Мэджик». Член баскетбольного зала славы с 2021 года.

Старшая школа 
Уэббер привел баскетбольную команду школы Country Day к трём чемпионским титулам MHSAA State. В выпускном классе он в среднем набирал 29,4 очка и 13 подборов за игру. Он был назван Мистером Баскетбол Мичигана, а в сезоне 1990/91 игроком года США среди школьников. Он стал самым ценным игроком матчей всех звёзд McDonald и Dan All.

Мичиган Вулверинс 
По окончании школы Уэббер вступил в Мичиганский университет, где проучился 2 года. Во время выступления за «Мичиган Вулверинс» Уэббер возглавлял группу игроков, которую назвали Fab Five в которую кроме него входили Джувэн Ховард, Джален Роуз, Джимми Кинг и Рэй Джексон. Эта группа, придя в университет в 1991 году привела «Вулверинс» к двум финалам чемпионата NCAA, где проиграли дважды. Fab Five стали популярны среди болельщиков. Четверо из этой группы впоследствии попали в НБА.

Карьера в НБА 
Был выбран под первым номером драфта Национальной Баскетбольной Ассоциации 1993 года, командой «Орландо Мэджик», но был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз» на защитника Анферни Хардуэя и три пика последующих драфтов.

Голден Стэйт Уорриорз 
В своём дебютном сезоне Уэббер в среднем за игру набирал 17,5 очка, делал 9,1 подбора и по итогам чемпионата стал новичком года НБА и помог команде выйти в плей-офф. Однако у Уэббера сложились плохие отношения с главным тренером клуба Доном Нельсоном, который хотел, чтобы тот играл под кольцом, самому же Крису больше нравилось идти в проходы и раздавать пассы. Ему также не нравилось играть на позиции центрового. В межсезонье 1994 года Голден Стэйт пополнились центровым Рони Сейкали и Крис стал больше играть на позиции тяжёлого форварда. Однако разногласия между Уэббером и Нельсоном так и остались неразрешёнными и игрок решил не продлевать контракт с «Уорриорз» и клуб решил обменять его в «Вашингтон Буллетс» на Тома Гуглиотту и три выбора в первом раунде.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Washington Post: Bullets negotiating with Warriors for Webber
 Chris Webber’s Official Site 
 University of Michigan Basketball Statistical Archive
 Статистика выступлений в НБА на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола